ТФО — многозначная аббревиатура:
 ТФО — территориальный финансовый орган
 ТФО — триплекс-формирующий олигонуклеотид
 ТФО — система виброизоляции фундаментов турбоагрегатов «Турбоагрегат-Фундамент-Основание»

См. также 
  — аббревиатура латиницей